Бобо́вище () — село в Ивановецкой сельской общине Мукачевского района Закарпатской области Украины.

Центр сельского совета, расположено у подножия гор Кичера и Дубовая, в 15 км от районного центра г. Мукачево и железнодорожной станции Мукачево на линии Батьёво — Стрый.

Население по переписи 2001 года составляло 1612 человека. Почтовый индекс — 89632. Телефонный код — 3131. Занимает площадь 2,316 км². Код КОАТУУ — 2122780401.

История 
Первое упоминание о Бобовище в исторических документах относится к 1360 г.

Примечания

Ссылки 
 Бобовище на сайте Верховной рады Украины